Соревнования по академической гребле на летних Олимпийских играх 2004 проходили с 14 по 22 августа.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории)

Медалисты

Мужчины

Женщины

Спортивные объекты 
Все соревнования прошли в Олимпийском гребном центре «Схиниас».

Квалификация

Ссылки 
 Академическая гребля на сайте Международного олимпийского комитета 
 Академическая гребля  на сайте sports-reference.com 
 Академическая гребля на официальном сайте летних Олимпийских игр 2004 года